Cyankali bezeichnet:
 Kaliumcyanid, Kaliumsalz der Blausäure
 Cyankali (Wolf), Schauspiel von Friedrich Wolf zum Thema Abtreibung
 Cyankali (Film), Verfilmung des Schauspiels
 Cyankali (1977), Studioaufzeichnung des Schauspiels (Fernsehen der DDR)